

События 
 25 февраля — Издана Папская булла, запрещавшая духовным лицам всякую торговую деятельность.
 14 марта — учреждён Бургтеатр — придворный театр в венском Хофбурге.
 10 апреля — Битва при Мольвице — победа прусской армии над австрийской.
 18 мая — в Нимфенбургском дворце заключён первый антиавстрийский союзный договор между Францией, Баварией и Испанией.
 28 мая — в Нимфенбурге заключён второй антиавстрийский союзный договор между Францией, Баварией и Испанией.
 5 июня — в Бреславле заключён направленный против Австрии союзный договор между Францией и Пруссией.
 31 июля — баварская армия вторглась в Верхнюю Австрию.
 9 октября — король Пруссии Фридрих II, получив согласие Марии-Терезии на аннексию Нижней Силезии, заключил с Австрией перемирие в Клейн-Шнеллендорфе.
 26 ноября — войска Франции, Баварии и Саксонии взяли Прагу.
 6 декабря — Государственный переворот в России, в результате которого Иоанн Антонович отстранён от власти, а императрицей становится Елизавета Петровна, дочь Петра I.
 19 декабря — Королём Чехии провозглашён курфюрст баварский Карл Альбрехт.
 26 декабря — король Пруссии Фридрих II после обещания Карла Альбрехта передать Пруссии графство Глац и Верхнюю Силезию разорвал заключённое с Австрией перемирие в Клейн-Шнеллендорфе и возобновил военные действия.

Без точных дат 
 Продолжилась Война за австрийское наследство (1741—1748).
 Началась Русско-шведская война (1741-1743)
 Март — май — Осада Картахены — осада британскими войсками и флотом испанского города Картахена де Индиас в ходе Войны за ухо Дженкинса.
 Страшный голод в Ирландии.
 Издан закон об освобождении земель венгерских феодалов навечно от налогообложения.
 Народное восстание в Омане и изгнание иранцев. Руководитель восстания маскатский купец Ахмед ибн Саид провозглашён наследственным имамом Омана. Его столицами были Растак и Маскат.
 Шах Ирана Надир-шах и его войско в горах Дагестана ведёт борьбу с местными племенами.
 Возобновление наступления джунгарских феодалов на земли Среднего и Младшего жузов, джунгары захватили районы по среднему течению реки Сырдарья.
 В Японии издан закон, сурово наказывавший старост и их заместителей в деревнях, где происходили восстания.
 Построены русские парусные линейные корабли «Счастие», «Святой Пётр», «Благополучие».
 Указом императрицы Елизаветы Петровны буддизм был признан в Российской империи официально.

Наука

Музыка

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1741 году
 7 февраля — Иоганн Генрих Фюссли — швейцарский и английский живописец, график, историк.
 9 февраля — Андре Эрнест Модест Гретри — французский композитор, бельгиец по происхождению.
 19 февраля — Иоганн Готлиб Штефани — австрийский драматург, либреттист, актёр.
 13 марта — Иосиф II Австрийский — король Германии, император Священной Римской империи.
 20 марта — Жан-Антуан Гудон — французский скульптор, мастер психологического портрета.
 6 апреля — Себастьян-Рош Никола де Шамфор — французский писатель, мыслитель, моралист.
 14 апреля — Император Момодзоно — 116-й правитель в истории Японии.
 9 мая — Джованни Паизиелло — итальянский оперный композитор, работавший в России.
 23 мая — Андреа Луккези — итальянский композитор и органист-виртуоз.
 24 июня — Александр Адам — шотландский учитель и археолог.
 23 августа — Жан-Франсуа де Лаперуз — французский мореплаватель, офицер военно-морского флота.
 18 октября — Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло — французский генерал и писатель.
 30 октября — Ангелика Кауфман, швейцарская художница.
 15 ноября — Иоганн Каспар Лафатер — швейцарский писатель, богослов и поэт.
 22 сентября — Пётр Симон Паллас — немецкий учёный-энциклопедист, естество­испытатель и путешественник.

Без точных дат 
 Иоганн Готфрид Вильгельм Пальшау, немецкий и датский композитор, пианист, клавесинист и педагог (ум. 1815).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1741 году
 8 января — Варлаам (Леницкий) — архиепископ.
 17 марта — Жан Батист Руссо — французский поэт.
 28 июля — Антонио Вивальди — итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижёр.
 21 октября — Людовик Делиль де ла Кроер — французский астроном, профессор, академик Петербургской Академии наук.
 4 декабря — Иоганн Амман — врач и ботаник, член Лондонского королевского общества.
 14 декабря — Шарль Роллен — французский историк и педагог.
 8 декабря — Витус Беринг — российский мореплаватель.

См. также

Примечания